Junghanns ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Junghanns (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Damian Junghanns (1800–1875), deutscher Jurist und badischer Revolutionär
 Egbert Junghanns, deutscher Sänger (Bariton)
 Hans Junghanns (1906–1989), deutscher Architekt

 Julius Paul Junghanns (1876–1958), deutscher Maler 
 Karl Junghanns (1797–1886), badischer Jurist und Politiker
 Kurt Junghanns (1908–2006), deutscher Architekt und Architekturhistoriker
 Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns (* 1957), deutsche Veterinärmedizinerin
 Paul Junghanns (1879–1942), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Rainer Junghanns (* 1963), deutscher Künstler
 Rolf Junghanns (1945–1993), deutscher Pianist und Musikwissenschaftler
 Ulrich Junghanns (* 1956), deutscher Politiker (DBD, CDU), Bundestagsabgeordneter und Landesminister in Brandenburg

Siehe auch:
 Junghans (Begriffsklärung)